Дрозди — рід птахів родини дроздових.

 Дрозди — село в Україні, в Покровському районі Дніпропетровської області.
 Дрозди — село в Україні, в Білоцерківському районі Київської області.
 Дрозди — присілок в Росії, в Велізького району Смоленської області.
 Дрозди (Барановицький район) — село в Білорусі, в Берестейській області.
 Дрозди — водосховище на північно-західній околиці Мінська.